Rio da Duvida kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Roosevelt, vattendrag, 
 Rio da Dúvida, vattendrag, Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar